3. Drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie odbyły się w Warszawie w dniach 16-21 lutego 2010. W turnieju wystąpiło 352 zawodników i zawodniczek z 27 krajów, w tym męska i kobieca reprezentacja Polski.

Triumfatorami, zarówno w turnieju kobiet, jak i mężczyzn została reprezentacja Danii.

Mężczyźni

Grupa A

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa B

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa C

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa D

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa E

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa F

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Ćwierćfinały 
 19 lutego 2010

Miejsca 1-4

Półfinały 
 20 lutego 2010   16:00

Mecz o 3 miejsce 
 21 lutego 2010 16:00

Finał 
 21 lutego 2010 16:00

 Peter Gade (Dania) - Przemysław Wacha (Polska) 21-16 21-17 
 Mathias Boe, Carsten Mogensen (Dania) - Adam Cwalina, Michał Łogosz (Polska) 21-15 21-13 
 Jan Ø. Jørgensen (Dania) - Hubert Pączek (Polska) 21-14 21-13

Końcowa klasyfikacja 3. Drużynowych Mistrzostw Europy mężczyzn

Kobiety

Grupa A

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa B

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa C

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa D

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa E

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Grupa F

Wyniki 
 16 lutego 2010

 17 lutego 2010 

 18 lutego 2010

Tabela

Ćwierćfinały 
 19 lutego 2010

Miejsca 1-4

Półfinały 
 20 lutego 2010   12:00

Mecz o 3 miejsce 
 21 lutego 2010 12:00

Finał 
 21 lutego 2010 12:00

 Tine Rasmussen (Dania) - Ella Diehl (Rosja) 21-8, 21-14 
 Camilla Sørensen (Dania) - Tatjana Bibik (Rosja) 12-21, 11-21
 Karina Jørgensen (Dania) - Anaztazja Prokopenko (Rosja) 21-19, 16-21, 16-21 
 Lena Frier Kristiansen, Kamilla Rytter Juhl (Dania) - Tatjana Bibik, Olga Gołowanowa (Rosja) 21-14, 21-14 
 Helle Nielsen, Marie Røpke (Dania) - Anastazja Prokopenko, Waleria Sorokina (Rosja) 21-17, 22-20

Końcowa klasyfikacja 3. Drużynowych Mistrzostw Europy kobiet

Linki zewnętrzne 
 
 
 Turniej kobiet na stronie rubaisport.com

2010 w polskim sporcie
Badminton w Warszawie
Drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie
Zawody sportowe w Warszawie